Алёшинский сельсовет

 Алёшинский сельсовет — в Михалевской волости Бронницкого уезда Московской губернии (до 1929)
 Алёшинский сельсовет — в Виноградовском и Воскресенском районах Московской области (1930—1994)
 Алёшинский сельсовет — в Егорьевском районе Московской области (до 1954)